Jehlička může být:

 malá jehla či jehlice

příjmení osob
 František Jehlička (1879–1939) – slovenský kněz a politik
 Jaroslava Jehličková (* 1942) – česká sportovkyně, atletka-běžkyně
 Jiří Jehlička (* 1977) – český politický aktivista
 Karel Jehlička (1908–1988) – český fotbalista
 Ladislav Jehlička (1916–1996) – katolický publicista, redaktor, politický vězeň a překladatel
 Nina Tučková-Jehličková (1888–1952) – česká překladatelka, spisovatelka, básnířka a novinářka
 Oldřich Jehlička (1933–2017) – soudce Nejvyššího soudu
 Pavel Jehlička (1826–1883) – český spisovatel a pedagog
 Petr Jehlička (* 1965) – český volební geograf
 Radim Jehlička (* 1995) – český fotbalový brankář
 Václav Jehlička (* 1948) – český politik
 Zora Jehličková – česká operní pěvkyně

v hudbě
 Jehlička – dechová hudba z Archlebova